«Undo» () — песня в исполнении шведской певицы Санны Нильсен, с которой она представила Швецию на конкурсе песни «Евровидение-2014».

Песня была выбрана 8 марта 2014 года путём национального отбора, который позволил шведской певице представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение-2014», который прошёл в Копенгагене, Дания.

Список композиций

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Сертификация

См. также 
 Швеция на конкурсе песни Евровидение 2014

Примечания 

Песни Швеции на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2014»